Wasilij Morozow (1888–1950), generał major armii Imperium Rosyjskiego
 Wasilij Morozow (1897–1964), generał porucznik Siły Zbrojne ZSRR